Кокебе́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Казигуртського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Кокебель.

Населення — 3612 осіб (2009; 3208 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Казигуртського району